Miejscowości w USA:
 Watauga – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Carter
 Watauga – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
Gminy w USA:
 Watauga (ang. Watauga Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
 Watauga (ang. Watauga Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Watauga (ang. Watauga County) – w stanie Karolina Północna